Knipping ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Knipping (* 1952), deutscher Richter und Autor
 Angelika Knipping (* 1961), deutsche Schwimmerin
 Elisabeth Knipping (1869–1951), deutsche Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Erwin Knipping (1844–1922), deutscher Meteorologe

 Georg Knipping (1814–1886), preußischer Generalleutnant
 Hubert Knipping (1868–1955), deutscher Diplomat
 Hugo Wilhelm Knipping (1895–1984), deutscher Mediziner, Chemiker und Hochschullehrer
 Paul Knipping (1883–1935), deutscher Physiker
 Tim Knipping (* 1992), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Knippinck